Eisenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Eisenburger (* 1966), rumänische Kinderbuchillustratorin
 Eduard Eisenburger (1928–1990), rumänischer Politiker, Autor und Chefredakteur verschiedener rumäniendeutscher Zeitschriften in Rumänien
 Otto Eisenburger (1908–1989), deutscher Kapellmeister

Siehe auch:
 Eisenburg